Серо Мирадор има више значења:

 Серо Мирадор (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Мирадор (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику